Хвастунов:

 Хвастунов, Василий Алексеевич (род. 1984) — российский биатлонист.
 Хвастунов, Михаил Васильевич (1920—1978) — советский журналист и писатель.

См. также 
 Хвостунов